Почётный житель Находки — почётное звание, присуждаемое за выдающиеся заслуги лица перед жителями Находки, высшая награда города. Присвоение звания приурочено к празднованию Дня города — 18 мая.

Звание присваивается с 1967 года и в 2011 году присуждено 49 гражданам, среди которых работники находкинских предприятий, руководители города, краеведы, а также иностранные граждане.

Согласно Положению о порядке присвоения звания «Почетный житель города Находки» от 2005 года, выдающиеся заслуги лица должны подтверждаться наградами, премиями, почётными званиями России, Приморского края и общероссийских общественных объединений, почётными грамотами Приморского края и Находкинского городского округа. Кандидатура Почётного жителя рассматривается создаваемой комиссией по присвоению звания, окончательное решение о присвоении звания принимается главой городского округа. Награждение званием осуществляется главой округа и заключается во вручении Почётному жителю удостоверения, ленты, знака «Почётный житель города Находки» и ценного подарка (стоимостью до 2000 рублей).

Медаль Почётного жителя представляет собой десятилучевую звезду из жёлтого металла, в центре — эмалиевый круг с гербом города, обрамлённый круговой надписью «Почётный житель города Находки». Нагрудный знак является уменьшенной копией медали.

Почетный житель получает право на внеочередной приём у любого должностного лица органов местного самоуправления Находкинского городского округа, льготное получение муниципального жилья, ежегодное материальное вознаграждение в размере 3000 рублей ко Дню города, ежемесячную материальную помощь в размере 4000 рублей, а также оплату расходов на погребение за счёт средств городского бюджета.

Почётные жители Находки 
На 4 июня 2022 года:
 Баранов Анатолий Анатольевич
 Беляева Людмила Николаевна
 Боганов Лев Николаевич
 Бондаренко Константин Яковлевич
 Гейц Степан Николаевич
 Гладких Борис Иннокентьевич
 Гнездилов Виктор Семенович
 Горбуль Юрий Владимирович
 Гриднев Василий Алексеевич
 Донец Николай Федорович
 Дорофеев Василий Григорьевич
 Дуглас Тимоти
 Жебелев Геннадий Прокофьевич
 Заживихина Евдокия Сергеевна
 Зверев Владимир Герасимович
 Ибрагимов Алексей Савельевич
 Иванов Александр Владимирович
 Исакович Карл Львович
 Карабанов Дмитрий Иванович
 Карнович Александр Васильевич
 Кобаяси Хидэо
 Коваль Владимир Максимович
 Ковбаса Николай Федорович
 Колесниченко Анатолий Николаевич
 Конюхов Федор Филиппович
 Копылова Галина Степановна
 Крутовская Любовь Васильевна
 Кузовова Светлана Михайловна
 Кушнарев Сергей Николаевич
 Мазур Елена Владимировна
 Малаховский Вацлав Иосифович
 Маяков Григорий Архипович
 Мельников Юрий Денисович
 Меринов Юрий Николаевич
 Мотоичи Сэтояма
 Мурзаев Геннадий Николаевич
 Мясников Гелий Николаевич
 Окунев Анатолий Михайлович
 Омельченко Геннадий Алексеевич
 Осипов Виктор Дмитриевич
 Паутова Раиса Нуриевна
 Пестерева Инесса Александровна
 Подольский Михаил Титович
 Попова Мария Георгиевна
 Родохлеб Юрий Емельянович
 Рябцева Людмила Андреевна
 Смирнов Геннадий Николаевич
 Смолякова Людмила Петровна
 Супрунов Владимир Степанович
 Фастов Марк Иванович
 Фёдоров Сергей Павлович
 Че Кьюнг Сун
 Черномор Александр Кириллович
 Шевчук Василий Куприянович
 Шепчугов Павел Иванович
 Шовба Галина Гавриловна
 Шурыгина Любовь Михайловна

Примечания